Ляховка — село в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Измайловского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 26 километрах к северо-западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 138 километров.

Часовой пояс

История 
До 2005 года являлось административным центром и единственным населённым пунктом ныне упразднённого Ляховского сельсовета.

Население 

Согласно статистическим данным, в 1913 году в селе было 80 дворов, проживало 495 жителей. Население в 1996 году — 235 человек.

Инфраструктура 
Село разделено на четыре улицы (Заречная, Молодёжная, Новая, Центральная) и один переулок (Центральный).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района